Галина Николаевна Кири́ллова (1916—1986) — советская артистка балета, педагог. Народная артистка УССР (1977). Заслуженная артистка РСФСР (1940). Лауреат Сталинской премии второй степени (1948).

Биография 
Родилась 5 (18 марта) 1916 года в Екатеринбурге.

Окончив Ленинградский хореографический техникум по классу педагога А. Я. Вагановой, была принята в труппу Ленинградского Малого театра оперы и балета, где работала с 1935 по 1942 год (участвовала в спектаклях до 1946 года); в 1942 году перешла в труппу Ленинградского театра оперы и балета имени С. М. Кирова, где танцевала до 1961 года. Была классической балериной с ярко выраженным лирико-драматическим и комедийным дарованием.

В 1956—1961 также была заведующей балетной труппой. В 1961—1970 годах — инспектор по хореографическим училищам в отделе учебных заведений Министерства культуры РСФСР. В этот же период, начиная с 1962 года, преподавала классический танец в Московском хореографическом училище.

Начиная с 1972 года Галина Кириллова — руководитель балетной труппы Театра оперы и балета УССР имени Т. Г. Шевченко (до 1974) и художественный руководитель Киевского хореографического училища (вплоть до своей смерти в 1986 году). Среди учениц Кирилловой — балерины Татьяна Таякина, Нина Семизорова, Анна Кушнарёва, Татьяна Боровик.

Умерла в Киеве 24 июня 1986 года.

Балетные партии

Малый театр оперы и балета 
  — Мадлон, «Фадетта» Л. Делиба, балетмейстер Л. М. Лавровский.
  — Лиза, «Тщетная предосторожность» Л. Герольда, балетмейстер Л. М. Лавровский.
  — княжна Нина*, «Кавказский пленник» Б. В. Асафьева, балетмейстер Л. М. Лавровский.
  — Поповна, Чертовка, «Сказка о попе и о работнике его Балде» М. И. Чулаки, балетмейстер В. А. Варковицкий.
  — Магуль-Мегери, «Ашик-Кериб» Б. В. Асафьева. 
  — Беатриче, «Мнимый жених» М. И. Чулаки, балетмейстер Б. А. Фенстер.
 Сванильда, «Коппелия» Л. Делиба.
 Зина, «Светлый ручей» Д. Д. Шостаковича.
 Королева бала, «Арлекинада».
 Марья-Краса, «Чудесная фата» С. А. Заранек.
(*) — первая исполнительница партии.

ЛАТОБ имени С. М. Кирова 
 Одетта-Одиллия, «Лебединое озеро» П. И. Чайковского.
 Белая кошечка, принцесса Флорина, принцесса Аврора, «Спящая красавица» П. И. Чайковского, хореография М. И. Петипа.
 Кривляка, «Золушка» С. С. Прокофьева.
 Снегурочка, «Весенняя сказка» на музыку П. И. Чайковского.
 Повелительница дриад, «Дон Кихот» Л. Минкуса, хореография М. И. Петипа.
 Гамзатти, «Баядерка» Л. Минкуса, хореография М. И. Петипа. 
 Раймонда, «Раймонда» А. К. Глазунова, хореография М. И. Петипа.
 Мария, «Бахчисарайский фонтан» Б. В. Асафьева.
 Параша, Царица бала, «Медный всадник» Р. М. Глиэра, хореография Р. В. Захарова.  
 Мирейль де Пуатье, «Пламя Парижа» Б. В. Асафьева, хореография В. И. Вайнонена. 
 Вакханка, «Вальпургиева ночь», балетная сцена из оперы Ш. Гуно «Фауст». 
 Милица, «Милица» Б. В. Асафьева. 
 7-й вальс и мазурка, «Шопениана» на музыку Ф. Шопена, хореография М. М. Фокина.

Награды и премии 
 1939 — орден «Знак Почёта»
 1940 — заслуженная артистка РСФСР 
 1948 — Сталинская премия второй степени — за исполнение партии Беатриче в балетном спектакле «Мнимый жених» М. И. Чулаки на сцене ЛМАТОБ (1946).
 1977 — народная артистка УССР

Примечания 

Ученицы Агриппины Вагановой
Выпускники Ленинградского хореографического техникума
Преподаватели Московского хореографического училища
Преподаватели Киевского хореографического училища
Руководители Киевского хореографического училища
Персоналии:Михайловский театр
Персоналии:Мариинский театр